Старченский — хутор в Целинском районе Ростовской области.

Входит в состав Кировского сельского поселения.

География 
На хуторе имеется 3 улицы: Мира, Октябрьская и Первомайская.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Старченский

Населённые пункты Целинского района